Потоси — может означать:

Боливия 
 Потоси — город.
 Потоси (департамент) — департамент.

Колумбия 
 Потоси — город и муниципалитет.

Ямайка 
 Потоси (Трелавни) — город.

Никарагуа 
 Потоси (Ривас) — муниципалитет.

США 
 Потоси (Висконсин) — город. 
 Потоси (Миссури) — город.
 Потоси (Техас) — статистически обособленная местность.

Венесуэла 
 Потоси (Тачира) — бывший город, ныне затопленный.